Ел Позо Ондо има више значења:

 Ел Позо Ондо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Позо Ондо (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику